Petar Slišković (Szarajevó, Jugoszlávia, 1991. február 21. –) horvát labdarúgó, a svájci FC Aarau csatára.

Pályafutása

Források 
 
 
 

1991-ben született személyek
Horvát labdarúgók
Az 1. FSV Mainz 05 labdarúgói
Az 1. FSV Mainz 05 II labdarúgói
Az FC St. Pauli labdarúgói
A Dynamo Dresden labdarúgói
Az FC Aarau labdarúgói
Labdarúgócsatárok
Élő személyek
Nagyon rövid sportcikkek